Königssee se puede referir a:

 Lago Königssee, lago en el estado federado de Baviera, Alemania.
 Schönau am Königssee, municipio de Baviera que contiene al pueblo de Königssee.